Bibliotheca Botanica (, «Ботаническая библиотека») — название, которое может относиться к различным книгам по ботанике, а также к ботаническому журналу:
 Bibliotheca Botanica — работа Овидия Монтальбануса (Иоганна Антония Бумальди) (1647).
 Bibliotheca Botanica — работа Карла Линнея (фактически — 1735, год на обложке — 1736).
 Bibliotheca Botanica — работа Жана-Франсуа Сегье (1740).
 Bibliotheca Botanica — работа Альбрехта фон Галлера (в двух томах, 1771—1772).
 Bibliotheca botanica Suecana — работа  (1925).

  — ботанический журнал на немецком и латинском языке, выходивший в Германии в 1886—1921 годах.